Dit is een lijst van de eredoctoraten van de Universiteit van Amsterdam. Vier Amsterdamse eredoctoraten werden uitgereikt aan Nobel-laureaten. Bij Simon van der Meer en Frits Zernike gebeurde dat een halfjaar voordat zij de Nobelprijs voor natuurkunde ontvingen; bij Jan Tinbergen zelfs 15 jaar daarvoor. Alvin Roth kreeg het eredoctoraat twee jaar na zijn Nobelprijs.
In 1932 werd het 300-jarig bestaan van de Amsterdamse universiteit als onderwijsinstelling gevierd met de toekenning van maar liefst 39 eredoctoraten. Anton Constandse tekende in de brochure De universiteit jubileert (onder het pseudoniem A. Elsee) protest aan tegen deze "inflatie".

Sinds 2000

Van 1897 - 1999

Externe links 
 Overzicht eredoctoraten Universiteit van Amsterdam
 Spui45 (2016)

 
Amsterdam
Eredoctoraten van de Universiteit van Amsterdam
Amsterdamse eredoctoraten